Kazoo pode se referir a:
Kazoo
Kazoo (álbum)
Katie Kazoo
The Kazoo Funk Orchestra

Desambiguação